Julius Fučík (1903–1943) – dziennikarz
 Julius Fučík (1872–1916) – kompozytor
Julius Fučík (kopalnia) - kopalnia w Czechach